Die Spielzeit 1972 war die erste Spielzeit des Sommerpokals im Schweizer Feldhandball.

Modus 
Die 26 Mannschaften wurden in vier Gruppen eingeteilt. In diesen Gruppen spielten sie im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Spiel um die Qualifikation für die Finalrunde.

Die vier Gruppensieger spielten in der Finalrunde im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Spiel um den Turniersieg.

Vorrunde

Finalrunde

Rangliste

Spiele

Pfadi – RTV 
Beim Spiel von Pfadi Winterthur gegen RTV 1879 Basel ereignete sich beim Stand von 6 zu 4 einen Unfall. Der Spieler Luzi Dubs von Pfadi verletzte sich. Die Partie wurde danach abgebrochen und mit einem 0 zu 0 gewertet.
Die beiden Mannschaften zogen sich daraufhin vom Turnier zurück.
Die zwei verbleibende Mannschaften spielten ihr direktes Spiel noch und die restlichen zwei Spiele wurden mit 5 zu 0 für die verbleibenden Mannschaften gewertet.
Der TV Solothurn wurde erst nachträglich durch das Nationalliga-Komitee zum Sieger erklärt.

Einzelnachweise 

2
Handballveranstaltung 1972